Rian Johnson (ur. 1973) – amerykański reżyser i scenarzysta
 Ryan Johnson (ur. 1974) – kanadyjski narciarz, specjalista narciarstwa dowolnego
 Ryan Johnson (ur. 1976) – kanadyjski hokeista
 Ryan Johnson (ur. 1979) – australisjki aktor
 Ryan Johnson (ur. 1984) – jamajski piłkarz
 Ryan Johnson (ur. 1996) – północnoirlandzki piłkarz